Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Chazan (ur. 1944) – polski lekarz
 Ja’akow Chazzan (1899-1992) – izraelski polityk, poseł

Inne:
 Chazan – w judaizmie osoba prowadząca nabożeństwo